De UEFA Cupfinale van het seizoen 1973/74 is de derde finale in de geschiedenis van de UEFA Cup. Het Engelse Tottenham Hotspur nam het op tegen Feyenoord. De eerste wedstrijd vond plaats op 22 mei 1974 op White Hart Lane in Londen. De terugwedstrijd vond plaats op 29 mei in het De Kuip in Rotterdam. De laatste wedstrijd werd ontsierd door hevige ongeregeldheden, waarbij 150 gewonden vielen.

Voorgeschiedenis
Tottenham stond voor de tweede keer in drie jaar tijd in de finale. De Spurs wonnen ook de eerste editie van de UEFA Cup. Het was ook de derde keer op rij dat er een Engelse club in de finale stond. Voor Feyenoord was het de eerste UEFA Cupfinale in de geschiedenis van de club. In 1970 had het wel al de Europacup I gewonnen.

De clubs speelden in 1961 ook tegen elkaar. Tottenham schakelde de Rotterdammers toen in de eerste ronde van de Europacup I uit.

Wedstrijddetails

1974
Europacupvoetbal 1973/74
Feyenoord
Tottenham Hotspur FC
Sportevenement in Londen
Sportevenement in Rotterdam
UEFA
UEFA